The Diary of Anne Frank (El diario de Ana Frank en español) puede referirse a varias obras en inglés basadas en el Diario de Ana Frank:

 El diario de Ana Frank, radioteatro de Meyer Levin de 1952.
 El diario de Ana Frank, obra de teatro de 1955 adaptada por Frances Goodrich y Albert Hackett.
 El diario de Ana Frank, película de 1959 dirigida por George Stevens.
 El diario de Ana Frank, película de 1967 dirigida por Alex Segal.
 El diario de Ana Frank, ópera monólogo de 1972 compuesta por Grigori Frid.
 El diario de Ana Frank, película de 1980 dirigida por Boris Sagal.
 El diario de Ana Frank, serie de televisión de 1987.
 Anne no Nikki, película anime de 1995 dirigida por Akinori Nagaoka.
 El diario de Ana Frank, serie de televisión de 2009 de la BBC dirigida por Jon Jones, posteriormente difundida por Masterpiece Theater.